Imbophorus är ett släkte av fjärilar. Imbophorus ingår i familjen fjädermott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjädermott
Imbophorus